No Vacancy heeft meerdere betekenissen:
 No Vacancy (band), een Amerikaanse band uit de film School of Rock.
 No Vacancy (film), een romantische film.